USS Kentucky ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos. 

, fue un acorazado de la clase Kearsarge botado el 24 de marzo de 1898, que navegó con la gran flota blanca, y que fue vendido para desguace el 23 de enero de 1924.

 debería haber sido un acorazado de la clase Iowa que se encontraba en construcción en 1947 cuando su contrato fue cancelado.

, es un submarino de la clase Ohio dado de alta en 1991 y actualmente en servicio.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos